Ла Ескондидита има више значења:

 Ла Ескондидита (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондидита (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику